Sportovní Klub Slavia Praha – società calcistica ceca con sede a Praga.
 Univerzitní Sportovní Klub Praha – società  cestistica ceca con sede a Praga
 Sportovní Klub Slavia Praha – sezione di calcio a 5 dello Slavia Praga
 Sportovní Klub Slavia Praha – sezione di calcio femminile dello Slavia Praga
 Sportovní Klub Slavia Praha – sezione di hockey su ghiaccio dello Slavia Praga
 Sportovní Klub Slavia Praha – sezione di rugby a 15 dello Slavia Praga